Турнір проводився вперше. Його організували тому, що протягом року багато турнірів сезону 2020 року було скасовано через пандемію  COVID-19.

Титул виграла Орина Соболенко, здолавши в фіналі  Вікторію Азаренко з рахунком 6–2. 6–2. Уперше за перемогу в турнірі WTA боролися дві білоруські тенісистки.

Сіяні тенісистки
Чотири тенісистки з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Сітка кваліфікації 

J&T Banka Ostrava Open - Singles
Ostrava Open
2020 у чеському спорті